Hrvatska:
 Zdihovo (Jastrebarsko), gradsko naselje Jastrebarskog
 Zdihovo (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog